Madredeusensi – abitanti di Madre de Deus de Minas
Madredeusensi – abitanti di Madre de Deus